Krunište (oltar), dio oltara
Krunište (utvrda), dio utvrde